Le mot planetary est un adjectif anglais qui signifie «  ».

Sciences et techniques

Astronautique 
 Le Planetary Data System est un projet de base de données et d'archive des données recueillies par les missions robotisées dans le système solaire. Il est géré par le  du .
  est un observatoire spatial développé par l'Agence spatiale européenne, dont le principal objectif est la découverte et la caractérisation  d'exoplanètes de type terrestre autour d'étoiles proches et de grande magnitude.
 Le programme Planetary Observer est un programme spatial de la NASA lancé dans les années 1980. Il était destiné à développer des missions à coût modéré à destination des planètes intérieures du Système solaire.

Culture et société

Enseignement et recherche 
 Le  est un colloque européen de planétologie créé en 2006, qui regroupe chaque année plusieurs centaines de scientifiques venus du monde entier pour dialoguer sur les avancées scientifiques réalisées en planétologie et sciences de l'univers.
 Le  est un répertoire toponymique de la planétologie, produit par l'UAI et l'USGS et disponible sur Internet.
 Le Lunar and Planetary Institute est un institut de recherche scientifique américain, consacré à l'étude du Système solaire.
 Le  est une publication du Conseil national de la recherche des États-Unis, réalisée tous les dix ans. Elle fait un état des lieux de la recherche dans le domaine des sciences planétaires et définit les axes de recherche prioritaires.
 Le  est un institut regroupant des scientifiques et des ingénieurs impliqués dans la recherche sur la géologie planétaire, les technologies d'exploration spatiale et les applications associées. Il a été ouvert en 2001 par l'Université du Nouveau-Brunswick, au Canada.
 La Planetary Society est une organisation à but non lucratif qui est l'initiateur de (ou participe à) plusieurs projets de recherche en astronomie et astronautique. Elle est basée à Pasadena (Californie, États-Unis).

Entreprises 
 Planetary Resources est une entreprise américaine du secteur spatial créée en . Elle a pour objectif de développer des séries de satellites à coût réduit.

Jeux vidéo 
  est un jeu vidéo de stratégie au tour par tour futuriste, développé et édité par Accolade en 1996.
 Planetary Annihilation est un jeu vidéo de stratégie en temps réel développé et édité par , sorti en 2014 sur Windows, Mac et Linux.

Littérature et bande dessinée 
 Batman avec Planetary () est un comics américain de Batman réalisé par Warren Ellis et John Cassaday, sorti en 2003.
 , série de comics créée par Warren Ellis et John Cassaday (1998-2009).

Musique 
 Planetary Duality est le second album du groupe américain de death metal technique The Faceless, sorti en 2008.
 Planetary (Go!) est le cinquième single du quatrième album studio du groupe américain My Chemical Romance, intitulé Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys.

Presse 
 Earth and Planetary Science Letters est une revue scientifique à comité de lecture qui publie des articles de recherche sur la physique et la chimie de la Terre et des planètes.

Anthroponyme 
 Planetary Assault Systems est un pseudonyme de Luke Slater (1968-), un producteur anglais de musique techno.

Voir aussi